Мартин Владимир Родригес Торрехон (; род. 5 августа 1994, Диего-де-Альмагро, Чили) — чилийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Ди Си Юнайтед» и сборной Чили.

Клубная карьера 

Родригес — воспитанник клуба «Уачипато». 14 мая 2011 года в матче против «Палестино» он дебютировал в чилийской Примере. В 2012 году Мартин помог команде выиграть чемпионат. 26 октября 2013 года в поединке против «Аудакс Итальяно» он забил свой первый гол за «Уачипато».

В середине 2015 года Родригес перешёл в «Коло-Коло». Сумма трансфера составила 900 тыс. евро. 25 июля в матче против «Унион Эспаньола» он дебютировал за новый клуб. В этом же поединке Мартин сделал «дубль», забив свои первые голы за «Коло-Коло». В своём дебютном сезоне он во второй раз стал чемпионом, а через год завоевал Кубок Чили.

В начале 2017 года Родригес перешёл мексиканский «Крус Асуль». 15 января в матче против «УНАМ Пумас» он дебютировал в мексиканской Примере. 13 февраля в поединке против «Сантос Лагуна» Мартин забил свой первый гол за «Крус Асуль».

Летом 2018 года Родригес на правах аренды перешёл в «УНАМ Пумас». 21 июля в матче против «Веракруса» он дебютировал за новую команду. 29 июля в поединке против «Некаксы» Мартин забил свой первый гол за «УНАМ Пумас». 20 декабря 2018 года «Пумас» объявил о выкупе Родригеса у «Крус Асуля». В 2020 году он выступал в аренде в двух клубах — «Монаркас Морелия» и «Масатлане».

3 марта 2021 года Родригес вернулся в «Коло-Коло».

3 августа 2021 года Родригес перешёл в клуб чемпионата Турции «Алтай».

23 июня 2022 года Родригес перешёл в клуб MLS «Ди Си Юнайтед». В североамериканской лиге он дебютировал 23 июля в матче против «Клёб де Фут Монреаль», заменив на 63-й минуте Гауссу Самаке.

Международная карьера 
10 сентября 2014 года в товарищеском матче против сборной Гаити Родригес дебютировал за сборную Чили.

В 2017 году Родригес стал серебряным призёром Кубка конфедераций в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Австралии, Португалии и Германии. В поединке против австралийцев Мартин забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Чили

Достижения 
Командные

 «Уачипато»
 Чемпион Чили: клаусура 2012

 «Коло-Коло»
 Чемпион Чили: апертура 2015
 Обладатель Кубка Чили: 2014, 2021

 Чили
 Серебряный призёр Кубка конфедераций; 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте BDFA

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Уачипато»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Масатлан»
Игроки ФК «Алтай» Измир
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»